Niemcy:
 Leese – dzielnica Lemgo
 Leese – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Nienburg (Weser)

Osoby:
 Lars Leese – niemiecki piłkarz
 Oliver Leese – brytyjski generał